Há dois concílios que podem ser chamados de Quarto Concílio de Constantinopla ou Constantinopla IV:
 Quarto Concílio de Constantinopla (879-880) reconhecido pela Igreja Católica Romana
 Quarto Concílio de Constantinopla (869-870) reconhecido pela Igreja Ortodoxa

Desambiguação